Rognoni ist der Familienname folgender Personen:

 Cecilia Rognoni (* 1976), argentinische Hockeyspielerin
 Francesco Rognoni (* nach 1570; † nach 1626), italienischer Komponist und Violinist
 Giovanni Domenico Rognoni (* nach 1570, † vor Oktober 1624), italienischer Komponist und Organist
 Horacio Rognoni (* 1942), argentinischer Hockeyspieler
 Luigi Rognoni (1913–1986),  italienischer Musikwissenschaftler und -kritiker.
 Riccardo Rognoni (* vor 1550; † 1620), italienischer Komponist, Violinist und Flötist
 Virginio Rognoni (1924–2022), italienischer Politiker